Актерек () — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Актерекского сельского округа. Расположено в 85 км к западу от села Узынагаш. Код КАТО — 194239100.

Население 
В 1999 году население села составляло 3081 человек (1535 мужчин и 1546 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 3122 человека (1571 мужчина и 1551 женщина).

Достопримечательности 
В 6 км к юго-востоку от села расположен комплекс памятников архитектуры Актерек, состоящий из 90 курганов эпохи бронзы.

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Алматинская область)